skip (budownictwo)
 skip (górnictwo)
 skip (curling)
 skip (muzyka)
 Skip – miesięcznik